Ørsted Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Ørsted Kirke (Assens Kommune) – en kirke i Ørsted Sogn i Assens Kommune
 Ørsted Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Ørsted Sogn i Norddjurs Kommune
 Ørsted Kirke (Roskilde Kommune) – en kirke i Ørsted Sogn i Roskilde Kommune